Cleanskin – romanzo di Val McDermid del 2005
Cleanskin – album di Brian Cadd (cantautore, tastierista, pianista e produttore discografico nato a Perth il 29 novembre 1946), pubblicato da Stallion Records nel 2003
Cleanskin – termine usato in enologia in Australia per indicare un vino di cui non si conoscono le caratteristiche qualitative
Cleanskin – termine usato in lingua inglese in relazione agli attentati di Londra del 2005
Cleanskin – termine usato dagli anglofoni come sinonimo di maverick
Cleanskin – film britannico del 2012